Кондукэто́р ( — «предводитель», «вождь») — официальный титул, а также неофициальный эпитет ряда румынских политиков.

Происхождение термина 
Слово происходит от румынского глагола a conduce (от  — «вести»), и родственно титулам дуче, дож, а также  (вождь, предводитель) и  (герцог). По своему значению аналогичен, например, титулам фюрера нацистской Германии и каудильо в Испании времен Франко.

Использование 
Впервые был использован в качестве дополнительного титула королём Каролем II в последние годы режима Фронта национального возрождения.

Вскоре после этого титул был официально принят маршалом Йоном Антонеску, который 14 сентября 1940 года получил диктаторские полномочия. Номинально Антонеску занимал пост премьер-министра, а главой государства являлся король Михай I, однако реальная власть была сосредоточена в руках Антонеску. По мнению историка Адриана Чорояну, используя этот титул, Антонеску хотел подчеркнуть связь с Германией, а с момента выхода из правительства Железной гвардии (см. Национал-легионерское государство) — также режим своей личной власти.

В Социалистической Республике Румынии 
С 1968 года в средствах массовой информации эпитет «кондукэтор», параллельно с заимствованным из лексикона КНДР и маоистской КНР титулом «кырмач» ( — кормчий), неофициально стали использовать в отношении президента СРР Николае Чаушеску. Это было связано ослаблением позиций Коммунистической партии Румынии возникновением культа личности. Титул должен был подчеркивать личную власть Чаушеску и его символическую связь с князьями Валахии и Молдавии, а также с и древними вождями даков).

См. также 
 Фюрер
 Вождизм
 Дуче
 Каудильо
 Поглавник

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Национал-легионерское государство
Титулы